Менуа (Міну) - один з царів держави Урарту
 Менуа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура